Соболевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Монастырщинском районе Смоленской области Российской Федерации. Общая площадь — 291,12 км2.

Административный центр — деревня Соболево.

Географические данные 
 Расположение: северная часть Монастырщинского района
 Граничит:
 на севере — с Смоленским районом.
 на востоке — с Барсуковским сельским поселением
 на юге — с Слободским сельским поселением
 на западе — с Александровским сельским поселением
 на северо-западе — с Краснинским районом.
По территории поселения протекают реки Вихра и Упокой. Проходит автодорога Монастырщина-Смоленск.

История 
Образовано законом от 2 декабря 2004 года.

Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года в Соболевское сельское поселение были включены все населённые пункты упразднённого Слободского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
На территории сельского поселения находятся 50 населённых пунктов:

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Пименова Наталья Николаевна.

Примечания

Ссылки 
 
 Сведения на сайте областной администрации

Сельские поселения Монастырщинского района
Муниципальные образования Монастырщинского района
Сельские поселения Смоленской области